Le pic Gourdon peut désigner :
 le pic Gourdon, un sommet de l'île Booth en Antarctique ;
 le pic Gourdon, un sommet des Pyrénées françaises culminant à  d'altitude.